1-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 1-й меридиан восточной долготы
 1-й меридиан западной долготы

См. также 
 1-я параллель